Лимонал има више значења:

 Лимонал (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лимонал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику